Le Siège ou la Bataille de Maâmora  peut faire référence à :

Bataille de Maâmora (1515)
Prise de Maâmora (1614)
Siège de Maâmora (1621)
Siège de Maâmora (1629)
Bataille de Maâmora (1631)
Siège de Maâmora (1647)
Siège de Maâmora (1681)